Жиряково — название населённых пунктов в России:

 Жиряково — село в Тавдинском городском округе Свердловской области.
 Жиряково — деревня в Армизонском районе Тюменской области.